Dürrenlohe ist der Ortsname von

 Dürrenlohe (Pleystein), Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Dürrenlohe (Rehau), Ortsteil der Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern